Macrochaeta är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1850. Macrochaeta ingår i familjen Acrocirridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Macrochaeta